|-
| (7701) Зрзавый (Zrzavy) ||  || 14 октября 1990 || Клеть || А. Мркос
|-
|  ||  || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7703) 1991 RW || 1991 RW || 7 сентября 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7704) Dellen ||  || 1 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (7705) Humeln ||  || 17 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (7706) Миен (Mien) ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (7707) Yes ||  || 17 апреля 1993 || Каталина || Карл Хердженротер
|-
| (7708) Fennimore ||  || 11 апреля 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 8 сентября 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7710) Исибаси (Ishibashi) ||  || 30 ноября 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7711) Рип (Rip) || 1994 XF || 2 декабря 1994 || Клеть || З. Моравец
|-
|  ||  || 12 октября 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7713) Цутому (Tsutomu) || 1995 YE || 17 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7714) Бриччальди (Briccialdi) ||  || 9 февраля 1996 || Стронконе || - 
|-
| (7715) Леонидарозино (Leonidarosino) ||  || 14 февраля 1996 || Азиаго || У. Мунари, М. Томбелли
|-
| (7716) Убе (Ube) ||  || 22 февраля 1996 || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (7717) Tabeisshi ||  || 7 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7718) Desnoux ||  || 10 марта 1997 || Ramonville || C. Buil
|-
|  ||  || 7 апреля 1997 || Сокорро || LINEAR
|-
| (7720) Лепот (Lepaute) || 4559 P-L || 16 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7721) Andrillat || 6612 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7722) Фирнейс (Firneis) || 2240 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7723) Луггер (Lugger) || 1952 QW || 28 августа 1952 || Бруклин || IAP
|-
| (7724) Моросо (Moroso) || 1970 OB || 24 июля 1970 || Сан-Хуан || -
|-
| (7725) Сельвинский (Selʹvinskij) ||  || 11 сентября 1972 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7726) Олегбыков (Olegbykov) ||  || 27 августа 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (7727) Чепурова (Chepurova) ||  || 8 марта 1975 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7728) Giblin ||  || 12 января 1977 || Паломар || Эдвард Боуэлл
|-
| (7729) Голованов (Golovanov) ||  || 24 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7730) Сергерасимов (Sergerasimov) ||  || 4 июля 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (7731) 1978 UV || 1978 UV || 28 октября 1978 || Андерсон-Меса || Генри Джиклас
|-
|  ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (7733) Segarpassi ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
| (7734) Kaltenegger ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
| (7735) Scorzelli ||  || 31 октября 1980 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (7736) Нижний Новгород (Nizhnij Novgorod) ||  || 8 сентября 1981 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (7737) Sirrah || 1981 VU || 5 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7738) Heyman ||  || 24 ноября 1981 || Ок-Ридж || -
|-
| (7739) Чех (Cech) || 1982 CE || 14 февраля 1982 || Клеть || Л. Брожек
|-
| (7740) Petit ||  || 6 сентября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7741) Федосеев (Fedoseev) ||  || 1 сентября 1983 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (7742) Альтамира (Altamira) || 1985 US || 20 октября 1985 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7743) 1986 JA || 1986 JA || 2 мая 1986 || Копенгаген || -
|-
|  ||  || 26 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 22 февраля 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 13 сентября 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7747) Michalowski || 1987 SO || 19 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7748) 1987 TA || 1987 TA || 12 октября 1987 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
| (7749) Джекшмитт (Jackschmitt) || 1988 JP || 12 мая 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (7750) McEwen ||  || 18 августа 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (7751) 1988 UA || 1988 UA || 16 октября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7752) Otauchunokai || 1988 US || 31 октября 1988 || Ojima || Ц. Ниидзима, К. Канаи
|-
| (7753) 1988 XB || 1988 XB || 5 декабря 1988 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (7754) Gopalan ||  || 2 октября 1989 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (7755) Haute-Provence ||  || 28 декабря 1989 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (7756) Сциенция (Scientia) ||  || 27 марта 1990 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (7757) Kameya || 1990 KO || 22 мая 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7758) Поландерсон (Poulanderson) || 1990 KT || 21 мая 1990 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
|  ||  || 22 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 14 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7761) 1990 SL || 1990 SL || 20 сентября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
|  ||  || 18 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7763) Crabeels ||  || 16 октября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7764) 1991 AB || 1991 AB || 7 января 1991 || Karasuyama || С. Инода, Т. Урата
|-
| (7765) 1991 AD || 1991 AD || 8 января 1991 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (7766) Jododaira ||  || 23 января 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7767) Tomatic ||  || 13 сентября 1991 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 16 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7769) Окуни (Okuni) ||  || 4 ноября 1991 || Такане || С. Отомо
|-
| (7770) Сильян (Siljan) ||  || 2 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (7771) Tvaren ||  || 2 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 1 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (7773) Kyokuchiken || 1992 FS || 23 марта 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 19 октября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7775) Таико (Taiko) || 1992 XD || 4 декабря 1992 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (7776) Такэиси (Takeishi) || 1993 BF || 20 января 1993 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (7777) Консадолэ (Consadole) ||  || 15 февраля 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7778) Маркробинсон (Markrobinson) ||  || 17 апреля 1993 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (7779) Сусанринг (Susanring) || 1993 KL || 19 мая 1993 || Паломар || J. B. Child
|-
| (7780) Марен (Maren) || 1993 NJ || 15 июля 1993 || Паломар || Элеанор Хелин, J. B. Child
|-
| (7781) Townsend || 1993 QT || 19 августа 1993 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (7782) Мони (Mony) || 1994 CY || 7 февраля 1994 || Стронконе || - 
|-
| (7783) 1994 JD || 1994 JD || 4 мая 1994 || Каталина || Тимоти Спар
|-
| (7784) Уоттерсон (Watterson) || 1994 PL || 5 августа 1994 || Каталина || Тимоти Спар
|-
| (7785) 1994 QW || 1994 QW || 29 августа 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
|  ||  || 14 октября 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7787) Анналаура (Annalaura) || 1994 WW || 23 ноября 1994 || Сан Марселло || Л. Тези, А. Боаттини
|-
| (7788) Цукуба (Tsukuba) || 1994 XS || 5 декабря 1994 || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (7789) Kwiatkowski ||  || 2 декабря 1994 || Паломар || Эдвард Боуэлл
|-
| (7790) Мизелли (Miselli) ||  || 28 февраля 1995 || Стронконе || - 
|-
| (7791) Эбицыкл (Ebicykl) || 1995 EB || 1 марта 1995 || Клеть || М. Тихи
|-
|  ||  || 18 ноября 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
|  ||  || 27 декабря 1995 || Халеакала || NEAT
|-
| (7794) Sanvito ||  || 15 января 1996 || Азиаго || У. Мунари, М. Томбелли
|-
|  ||  || 14 января 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (7796) Ярацимрман (Jaracimrman) || 1996 BG || 16 января 1996 || Клеть || З. Моравец
|-
| (7797) Морита (Morita) ||  || 26 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7798) 1996 CL || 1996 CL || 1 февраля 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (7799) Мартинсолц (Martinsolc) ||  || 24 февраля 1996 || Клеть || -
|-
| (7800) Zhongkeyuan ||  || 11 марта 1996 || Синлун || BAO SCAP
|}